1,1-difluoroetan, 
 1,2-difluoroetan,